Finałowe zawody w ramach Pucharu Świata kobiet w skokach narciarskich 2017/2018 odbyły się w dniach 24–25 marca 2018 roku w niemieckim Oberstdorfie.

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego zwyciężyła Norweżka Maren Lundby. Drugie miejsce ze stratą nieco ponad punkt zajęła Sara Takanashi. O ponad trzy punkty za nią na trzecim miejscu sklasyfikowana została Austriaczka Daniela Iraschko-Stolz. W kwalifikacjach wystartowały dwie reprezentantki Polski: Anna Twardosz oraz Kinga Rajda, lecz niestety obie nie uzyskały awansu do konkursu głównego. Zawody odbyły się z belki osiemnastej oraz dwudziestej.

Konkurs indywidualny po raz pierwszy w tym sezonie wygrała Japonka Sara Takanashi pokonując o trzy punkty Danielę Iraschko-Stolz. Trzecie miejsce zajęła Maren Lundby, która po pierwszej serii zajmowała szóstą lokatę i tym samym utrzymuje passę zajmowanych miejsc na podium trwającą od początku sezonu. Swoje pierwsze punkty w tym cyklu wywalczyła również triumfatorka pierwszego sezonu Pucharu Świata Sarah Hendrickson zajmując dwudziestą piątą lokatę. Zawody w całości przeprowadzono z osiemnastej belki startowej.

Kwalifikacje do ostatniego konkursu w sezonie wygrała Daniela Iraschko-Stolz z przewagą ponad pięciu punktów. Drugie miejsce zajęła Sara Takanashi, a tuż za nią ze stratą jednej dziesiątej uplasowała się Maren Lundby. W kwalifikacjach nie wystartowały zawodniczki z Niemiec, które pełniły funkcję grupy narodowej. Ostatnie dwa miejsce zajęły reprezentantki Polski i tym samym nie uzyskały awansu do konkursu indywidualnego. Zawody przeprowadzone zostały z osiemnastej, dwudziestej oraz dwudziestej pierwszej belki startowej.

Finałowy konkurs indywidualny po raz drugi wygrała Sara Takanashi. Drugą lokatę i trzecią zajęły kolejno Daniela Iraschko-Stolz oraz Maren Lundby, która w klasyfikacji końcowej cyklu zajęła pierwsze miejsce zdobywając przy tym pierwszą w jej karierze Kryształową Kulę. Druga zaś była sklasyfikowana na szóstym miejscu w tym konkursie Niemka Katharina Althaus. Podium całego cyklu uzupełniła triumfatorka obu konkursów w Oberstdorfie, Sara Takanashi.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata kobiet w Oberstdorfie był Georg Späth, oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektorka zawodów Pucharu Świata Chika Yoshida wraz z asystentem, którym jest Miran Tepeš. Kontrolą sprzętu zajmowała się Agnieszka Baczkowska.

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego

Pierwszy konkurs indywidualny

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego

Drugi konkurs indywidualny

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 

Puchar Świata w skokach narciarskich 2017/2018
Puchar Świata w skokach narciarskich w Oberstdorfie
2018 w Niemczech